Метеорит Помоздино — маленький метеорит, найден в 1964 году в Коми, СССР.

Описание 
Метеорит весом 0,327 килограммов, размер около 15х5х5 сантиметров.

Округлый ахондрит, относится к типу Эвкрит (Eucrite).

Возможно осколок астероида Веста.

Был найден 15 июня 1964 года в двух километрах от села Помоздино Усть-Куломского района.

Хранится в коллекции Комитета по метеоритам РАН.

Метеорит только частично покрыт корой плавления, хотя сохранился в целостности. На бескорых участках под микроскопом видны следы плавления.

История 
Учитель географии И. В. Игнатов сообщил, что в декабре 1963 года около пяти-шести вечера учащиеся Помоздинской школы видели полёт болида, может, он и был связан с найденным метеоритом.

Метеорит нашёл ученик пятого класса Анатолий Уляшов во время школьной экскурсии, производившейся И. В. Игнатовым. За находку метеорита президиум АН СССР выдал им денежные премии по пятьдесят рублей.

Однако, бывший школьник Михаил Сенькин рассказывал много лет спустя, что мальчишки пошли в поход на речку Косью. Трое мальчиков через камень перешагнули, а его внимание что-то зацепило, он остановился и в шутку сказал: «Может, это метеорит?» И поднял его. Поход длился два дня, мальчики носили находку с собой в вещмешке, а потом показали её учителю Ионе Васильевичу Уляшову. Он отправил камень в Москву.

Примечания

Литература 
 Эвкрит Помоздино // Метеоритика, 1972, вып. 31.

Ссылки 
 Помоздино — Метеоритная коллекция Российской Академии Наук.

Метеориты, упавшие в СССР
Коми
Усть-Куломский район